Джей-ліга 1999 — 7-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Джубіло Івата.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Санада Масанорі
 Наказава Юдзі
 Сайто Тосіхіде
 Моріока Рюдзо
 Накамура Сюнсуке
 Алекс
 Іто Теруйосі
 Саваноборі Масаакі
 Фукунісі Такасі
 Драган Стойкович
 Хван Сон Хон

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

1999 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу